Derom kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Derom (berg),

Eritrea 

 Derom (ö), Södra rödahavsregionen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Eritreaförgreningar